Kamilla Bartone e Oksana Selekhmeteva erano le campionesse in carica, ma non hanno preso parte al torneo perché non più eleggibili per superamento limite età.

Ashlyn Krueger e Robin Montgomery hanno conquistato il titolo, battendo in finale Reese Brantmeier e Elvina Kalieva con il punteggio di 5-7, 6-3, [10-4].

Teste di serie
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Victoria Jiménez Kasintseva /  Ane Mintegi del Olmo (semifinale)
  Kristina Dmitruk /  Diana Shnaider (quarti di finale)
  Ashlyn Krueger /  Robin Montgomery (campionesse)
  Petra Marčinko /  Natália Szabanin (secondo turno)

  Brenda Fruhvirtová /  Linda Fruhvirtová (quarti di finale)
  Alex Eala /  Hanne Vandewinkel (semifinale)
  Mara Guth /  Julia Middendorf (quarti di finale)
  Reese Brantmeier /  Elvina Kalieva (finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

US Open 2021